Kiełczygłów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Kiełczygłów, une gmina rurale  du powiat de Pajęczno
 Kiełczygłów, un village et siège de la gmina ci-dessus